Acácio, palavra que tem origem grega e que etimologicamente significa "aquele que não tem maldade", pode referir-se a:

Antiguidade 
 Acácio de Bizâncio — mártir e santo da Igreja Católica Romana
 Acácio de Constantinopla — patriarca de Constantinopla durante a controvérsia monofisista
 Acácio I de Antioquia — patriarca de Antioquia durante a controvérsia monofisista
 Acácio de Cesareia — bispo durante a controvérsia ariana
 Acácio de Melitene — bispo e santo
 Acácio (católico) — patriarca da Igreja do Oriente
 Acácio (retor) — retor romano do

Idade Contemporânea 
 Acácio (futebolista) — jogador e treinador brasileiro de futebol
 Conselheiro Acácio — figura fictícia que glosa os políticos portugueses

Desambiguações de história
Desambiguações de religião